Azzanello ima više značenja:
 Azzanello, Cremona
 Azzanello, Pordenone